Příjmení Vavrda nebo Vavrdová nosí více různých osobností:

 Alena Vavrdová (* 1960) – česká pedagožka
 Igor Vavrda (1948–2013) – český hudebník, dirigent, hudební skladatel a aranžér
 Jan Vavrda (1922–1995) – československý výsadkář, účastník druhého odboje ve Francii a ve Velké Británii, příslušník výsadku Spelter
 Jaroslav Vavrda (1898–1979) – český lékař, ortopéd
 Milada Vavrdová (* 1938) – česká geoložka a paleontoložka
 Miloslav Vavrda (1902–1984) – český úředník, publicista a překladatel